Upper Main Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Upper Main Street Historic District (Connecticut), ID-Nr. 82001004
 Upper Main Street Historic District (Indiana), ID-Nr. 90000814
 Upper Main Street Historic District (Iowa), ID-Nr. 05000275
 Upper Main Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 94000735
 Upper Main Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 84000714